Fotografia - em inglês, photograph
Ou ainda:
Photograph (canção de Def Leppard)
Photograph (canção de Nickelback)
Photograph (canção de Weezer)
Photograph (canção de Ed Sheeran)
Photograph (canção de Ringo Starr)
Photograph - livro de Ringo Starr

Desambiguação